Misfit (nummer), een nummer uit 2003 van de Britse zangeres Amy Studt
 Misfit (film), een Nederlandse film uit 2017, geregisseerd door Erwin van den Eshof
 Misfit 2, het vervolg uit 2019, geregisseerd door Erwin van den Eshof
 The Misfit (televisieserie), een Britse televisieserie uit 1970-1971
 Misfit (televisieserie), een Nederlandse muzikale jeugdserie uit 2021 voor Netflix

Zie ook 
 The Misfits (doorverwijspagina)